

Persone 
 Sara Sierra – attrice, ballerina e modella spagnola nata nel 1990
 Sara Sierra – attrice, ballerina e modella spagnola nata nel 1995